Jeans
Ou ainda:
Blue Jeans (canção) - de Lana Del Rey
Blue Jeans (filme) - de 1975
Blue Jeans (peça) - de Wolf Maya

Veja também
The Swinging Blue Jeans
Old Blue Jeans

Desambiguação